Ман () — город на западе Кот-д’Ивуара. Административный центр области Монтань, а также .

Географическое положение 
Город находится в центральной части области, на обоих берегах реки Ко, на расстоянии приблизительно 257 километров к западу-северо-западу (WNW) от столицы страны Ямусукро. Абсолютная высота — 461 метр над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 1998 года численность населения города составляла 116 657 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Климат

Экономика 
Основой экономики города является сельское хозяйство. В окрестностях города выращивают деревья какао, рис, кофе, маниоку, бананы, а также сою.

Транспорт 
В 8 километрах к югу от города расположен .

Города-побратимы 
  Безансон, Франция

Примечания 

Города Кот-д’Ивуара